Christine von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Christine von Hessen-Eschwege (1648–1702), durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern
 Christine Elisabeth von Barby und Mühlingen (1634–1681), Gräfin von Barby und Mühlingen und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg
 Christine Luise von Oettingen-Oettingen (1671–1747), Prinzessin zu Oettingen-Oettingen und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg, Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel sowie Fürstin von Blankenburg

siehe auch:
 Charlotte Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel (1694–1715), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel durch Heirat Zarewna von Russland

 Henriette Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel (1669–1753), Äbtissin des Kaiserlich freien weltlichen Reichsstifts Gandersheim